Катастрофа L-188 под Куско  — крупная авиационная катастрофа пассажирского самолёта Lockheed L-188 Electra, произошедшая в воскресенье 9 августа 1970 года. Самолёт авиакомпании Líneas Aéreas Nacionales Sociedad Anónima (LANSA) выполнял рейс 502 и разбился вскоре после взлёта из аэропорта Quispiquilla близ Куско, Перу после полной потери мощности одного из двигателей. Четырехмоторный турбовинтовой самолёт с бортовым номером OB-R-939 выполнял перелёт из Куско в Лиму, на борту находились 8 членов экипажа и 92 пассажира. Все, кроме одного, погибли от травм, полученных при крушении и в последовавшем затем пожаре. Также погибли два человека на земле. На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в Перу (на сегодняшний день — вторая, после катастрофы под Арекипой).

Предыстория 
Более половины пассажиров были из одной группы по программе студенческого обмена, состоящей из 49 американских старшеклассников, а также их учителей, членов семей и гидов, которые возвращались из поездки в соседний город Мачу-Пикчу в принимавшие их семьи в области Лимы. Группу сопровождала дочь мэра Лимы.

9 августа 1970 года было воскресенье, и вылет рейса 502 был первоначально запланирован на 8:30 утра, но так как многие из членов американской группы хотели посетить близлежащий ремесленный рынок Писак перед отъездом в Лиму, авиакомпания перенесла время вылета на 14:45.

Аэропорт Quispiquilla, ныне международный аэропорт Алехандро Веласко Астете, находится примерно в 3 милях (4,8 км) на юго-восток от города Куско, в небольшой долине высоко в Андах, на высоте  над уровнем моря. Гористая местность окружает со всех сторон единственную ВПП аэропорта, идущую с востока на запад. Поскольку это был август, в Перу была зима, как и в остальной части Южного полушария.

Примерно в 14:55 самолёт начал взлёт на запад. В какой-то момент во время разбега или при начальном наборе высоты, двигатель № 3 отказал и загорелся. Экипаж продолжил взлёт и набор высоты, согласно стандартной процедуры, на оставшихся трёх двигателях. Пилот сообщил по рации в диспетчерскую башню о чрезвычайной ситуации, и диспетчерская башня подготовила рейс для немедленной посадки. Двигатель № 3 был охвачен огнём, экипаж убрал закрылки и выполнял левый поворот обратно на взлётную полосу. Самолёт вошёл в крен 30-45°, затем стремительно потерял высоту и разбился в холмистой местности примерно в 1,5 милях (2,4 км) на юго-запад от взлётно-посадочной полосы, над деревней Сан-Херонимо. Все находившиеся на борту погибли, кроме второго пилота, который был найден среди обломков кабины самолёта сильно обгоревший, но живой. Два сельскохозяйственных рабочих были убиты на земле.

Расследование 

Перуанское правительство провело расследование аварии, и в своем окончательном докладе был сделан вывод, что вероятной причиной аварии послужило ненадлежащее исполнение лётным экипажем процедуры вывода отказавшего двигателя, с предрасполагающими факторами неправильной загрузки воздушного судна и ненадлежащими процедурами обслуживания персоналом компании. Существуют также свидетельства о подлоге и фальсификации критических записей об обслуживания персоналом LANSA во время cледственного процесса. Перуанское правительство впоследствии оштрафовало LANSA и некоторых её сотрудников, и приостановило действие лицензии авиакомпании на 90 дней.

После 
Примерно через год после аварии на месте крушения был возведен мемориал в память жертв рейса LANSA 502 — большой белый крест с именами погибших.

См. также 
Катастрофы LANSA
 Катастрофа L-749 под Лимой
 Катастрофа L-188 в Пуэрто-Инке

Ссылки 
 Спутниковые снимки аэропорта Куско
 Air Disaster Accident Record 
 archive.org record of accident web site

События 9 августа
Август 1970 года
1970 год в Перу
Авиационные происшествия LANSA
Авиационные происшествия в Перу
Авиационные происшествия 1970 года
Авиационные происшествия с Lockheed L-188 Electra